Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 236-os, továbbá 236A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 236-os busz (Budapest)
 236A busz (Budapest)